Piotr Krajewski (ur. 1956) – kurator sztuki
 Piotr Krajewski (zm. 2020) – projektant mody, malarz
 Piotr Krajewski – profesor nauk prawnych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 Piotr Krajewski – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego
 Piotr Krajewski – doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Przypisy